M 200 steht für:
 Mercedes-Benz M 200, Ottomotor

M-200 steht für:
 Mjassischtschew M-200, Projekt eines russischen Strahltrainers
 M-200 (U-Boot), U-Boot der Maljutka-Klasse, 1956 im Finnischen Meerbusen gesunken
 M-200 (Michigan), ehemalige Straße im US-Bundesstaat Michigan